Yāghoot, auch Yāghout oder Yāghūt () ist ein weiblicher Vorname aus dem Persischen. Übersetzt bedeutet der Name ‚Rubin‘.

In der persischen Literatur wird die Lippe oft mit einem Rubin verglichen, dies aufgrund der schönen roten Farbe wie auch wegen der Kostbarkeit des Minerals. Beispielsweise bei Hafis:

Literatur 
 

Weiblicher Vorname
Persischer Personenname